Владимир Романович Танчик (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Днепр-1».

Биография 
Заниматься футболом Владимир начал в родных Черкассах, в ДЮСШ «Зенит», куда его в семилетнем возрасте привёл отец. Первым тренером в спортшколе стал Геннадий Усенко. С седьмого класса продолжил обучение в спортинтернате «Княжа», находившемся в пгт Счастливое Киевской области, где занимался у тренеров Александра Косовца и Ирины Левченко, принимал участие в играх Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

После окончания обучения стал выступать за взрослые команды клуба — «Княжа», выступавшую в первой лиге и «Княжа-2», игравшей во второй лиге. Дебютировал на профессиональном уровне в шестнадцатилетнем возрасте 20 июля 2008 года, выйдя на поле стадиона родного города в поединке «Днепр» (Черкассы) — «Княжа-2». Через месяц — 7 сентября, Владимир уже дебютировал в главной команде, выйдя на замену в конце поединка против перволиговой «Волыни». В этом же клубе, Владимир впервые вышел на поле в футболке с 34 номером, после чего получил от болельщиков прозвище — «Т-34». В 2007 году, возглавлявший юношескую сборную Украины U-17 Анатолий Бузник, пригласил Танчика в национальную команду, за которую Владимир дебютировал 9 июня, в поединке против сверстников из США.

В 2008 году, из-за финансовых проблем, «Княжа» снялась с соревнований и в следующем году Танчик перебирается в премьерлиговый ФК «Львов», который тренировал Сергей Ковалец. Но сразу заиграть в основном составе молодому футболисту не довелось. Получив в начале сезона травму, полузащитнику пришлось долго восстанавливаться, затем набирать форму играя за дублирующий состав. Дебютировал Владимир за основу львовского клуба уже в первой лиге, куда команда опустилась по итогам сезона 2008/09. Руководил коллективом молодой тренер Юрий Беньо, выпускавший полузащитника в основном на замену. Также футболист провёл несколько матчей за выступавший во второй лиге фарм-клуб львовян. В одном из таких поединков, состоявшемся 9 мая 2010 года против команды «Верес» (Ровно), Владимир отличился своим первым голом в профессиональной карьере. Со временем, уже при новом наставнике Александре Рябоконе, Танчик стал твёрдым игроком основы.

В июне 2011 года Танчика пригласили на просмотр в львовские «Карпаты», но до подписания контракта дело не дошло. Вскоре, возглавивший летом того же года «Севастополь» Александр Рябоконь, пригласил в свою команду ряд футболистов из ФК «Львов», в том числе и Танчика, подписавшего с клубом трёхлетний контракт. Уже в стартовом матче сезона 2011/12, Владимир дебютировал за севастопольский коллектив в матче против земляков из «Крымтеплицы», выйдя на замену во втором тайме в место Романа Войнаровского и отличившись голевой передачей. Танчик довольно уверенно вписался в игровые схемы севастопольцев, став игроком основы, а в августе 2011 года, был признан болельщиками клуба лучшим игроком месяца. В октябре того же года, Владимир впервые отличился голом за свой новый клуб, поразив ворота своей бывшей команды со Львова. В октябре севастопольцев возглавил новый тренер — Сергей Пучков, которому была поставлена задача вывести команду в Премьер лигу. Несмотря на смену наставника, правый полузащитник Танчик продолжал стабильно играть в основе команды. По итогам сезона «Севастополь» занял лишь третье место, не сумев выполнить поставленную задачу выхода в элитный дивизион.

Подготовку к новому сезону Танчик с партнёрами начали уже с новым тренером — Олегом Кононовым. «Севастополь» уверенно отыграл весь чемпионат, за четыре тура до окончания первенства оформив путёвку в Премьер лигу и в итоге став победителями турнира. Танчик был одним из лидеров коллектива, сыграв в победном сезоне, наряду с Артуром Карнозой больше всех матчей — 29 и забив 7 голов.

Дебюта в Премьер лиге Владимиру довелось ждать долго. Вскоре после старта чемпионата команду покинул Олег Кононов, возглавивший российский «Краснодар». Тренировавшие коллектив до конца первого круга Геннадий Орбу и Сергей Коновалов, места в составе команды для Танчика, ещё недавно игрока основы, не находили и всю осеннюю часть чемпионата полузащитник провёл играя за молодёжный состав. Возвращение в основной состав состоялось уже во втором круге, когда командой руководил болгарский специалист Ангел Червенков. Свой первый матч в элитном дивизионе Владимир провёл 15 марта 2014 года, выйдя в стартовом составе своей команды в выездном поединке против днепропетровского «Днепра», а 23 апреля, в матче «Севастополь» — «Металлург» (Запорожье), Владимир отличился и своим дебютным голом в Премьер лиге, на 66 минуте матча поразив ворота запорожского голкипера Евгения Боровика.

В сентябре 2014 года подписал контракт до конца года с возможностью продления ещё на один сезон, с хожувским «Рухом». В его составе принял участие только в трёх матчах чемпионата и одной кубковой игре. По окончании действия соглашения, клуб не стал продлевать договор и в конце декабря полузащитник покинул клуб. Спустя месяц, 27 января 2015 года, Владимир подписал контракт с другим клубом польского элитного дивизиона — «Гурник» (Ленчна). По истечении действия полугодичного соглашения полузащитник возвратился на Украину, где стал игроком клуба Премьер лиги «Олимпик» (Донецк), приняв приглашение главного тренера команды Романа Санжара.

Дебютировал Владимир за свой новый клуб, в выездном поединке второго тура 25 чемпионата Украины против киевского «Динамо», выйдя в основном составе. За несколько минут до финального свистка Танчик был удалён с поля, получив повторное предупреждение. Эта красная карточка стала первой в карьере футболиста за время выступлений в элитных дивизионах. По ходу сезона полузащитник «отличился» ещё одним удалением, получив красную карточку в игре против «Говерлы». В целом, дебютный сезон для Владимира сложился удачно, он стал твёрдым игроком основного состава, приняв участие в 21 матче чемпионата, в которых забил два гола — в ворота запорожского «Металлурга» и «Днепра». Отыграв за «Олимпик» осеннюю часть сезона 2016/17, которую команда завершила ничьей с «Днепром» благодаря голу забитому Танчиком, в межсезонье покинул донецкую команду. В январе 2017 года, Владимир подписал полуторагодичный контракт с дебютантом элитного дивизиона Венгрии, клубом «Дьирмот», представляющий предместье города Дьер. В новом клубе полузащитник стал выступать под традиционным для себя, 34 номером.

Достижения 
 Победитель первенства первой лиги Украины: 2012/13

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Княжа»
Игроки ФК «Княжа-2»
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Львов-2»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Гурник» Ленчна
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Дьирмот»
Игроки ФК «Стомиль»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Металлист» (2019)
Игроки ФК «Днепр-1»